Kwiatkowscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Kwiatkowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Kwiatkowscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Kwiatkowscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Kwiatkowscy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Kwiatkowscy herbu Szalona Nowina – polski ród szlachecki